Chamberlain Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chamberlain Mountain (Idaho)	
 Chamberlain Mountain (Maine)	
 Chamberlain Mountain (Montana)	

Siehe auch:
 Chamberlin Mountain